Thinusa är ett släkte av skalbaggar. Thinusa ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kortvingar
Thinusa